Westville kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Westville, Nova Scotia, ort,

USA 

 Westville (ort i USA, Florida), Holmes County, 
 Westville (ort i USA, New Jersey, Gloucester County), 
 Westville (ort i USA, Oklahoma), Adair County, 
 Westville (ort i USA, Illinois), Vermilion County, 
 Westville, Indiana, ort, LaPorte County, 
 Westville (ort i USA, New Jersey, Essex County), 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar